Irish Football League 1893–94 var den fjerde sæson af Irish Football League og dermed også det fjerde irske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Alle holdene var fra det nuværende Nordirland, og alle holdene var fra Belfast.

Turneringen blev vundet af Glentoran FC, som dermed vandt ligaen for første gang. Det var også første gang, at ligaen ikke blev vundet af Linfield.

Resultater

Slutstilling

Kampe

Kilder / eksterne henvisninger 
 IFFHS - Irish Football League 1893/1894    
 RSSSF - Northern Ireland - Final League Tables 1890-1998 
 Irish Football Club Project - Irish Football League - Season 1893/94

Noter 

Sæsoner i Irish Football League
Fodbold i 1893
Fodbold i 1894